Vollstädt ist der Name von

 Andreas Vollstädt (* 1956), deutscher Übersetzer
 Michael Vollstädt (* 1989), deutscher Theologe
 Sabine Vollstädt-Klein (* 1973), deutsche Humanwissenschafterin